Державним гімном Сент-Люсії є музичний твір «Сини і дочки Сент-Люсії». Вперше прийнятий у 1967 році і затверджений як офіційний гімн після здобуття незалежності в 1979 році.

Музика Летона Фелікса Томаса, вірші Чарльза Джессі.

Текст 
 Sons and daughters of Saint Lucia,
 
 love the land that gave us birth,
 
 land of beaches, hills and valleys,
 
 fairest isle of all the earth.
 
 Wheresoever you may roam,
 
 love, oh, love your island home.
 
 Gone the times when nations battled
 
 for this 'Helen of the West,
 
 gone the days when strife and discord
 
 Dimmed her children's toil and rest.
 
 Dawns at last a brighter day,
 
 stretches out a glad new way.
 
 May the good Lord bless our island,
 
 guard her sons from woe and harm!
 
 May our people live united,
 
 strong in soul and strong in arm!
 Justice, Truth and Charity,
 our ideal for ever be!

Посилання 
 Гімн Сент-Люсії на офіційному сайті уряду цієї країни
Сент-Люсія
Національні символи Сент-Люсії
Пісні 1967